El AnyTech365 Andalucía Open Challenger 80 2021 es un torneo del ATP Challenger Tour. Se juega en el Club de Tenis Puente Romano (Marbella, España) en pistas de tierra batida. Desde 2018 es un torneo anual, de una semana de duración, perteneciente a la categoría Challenger 80 y en 2021 compartirá escenario con un ATP 250 la semana siguiente.

Cuadro principal individuales

Cabezas de serie 

 1 Rankings a día 8 de marzo de 2021

Otras entradas en el cuadro 
Los jugadores siguientes recibieron wildcards al cuadro principal:

  Holger Rune (WC)
 
 

Los jugadores  siguientes entran desde el cuadro clasificatorio:

Cuadro principal dobles

Cabezas de serie 

 Rankings a día _ de marzo de 2021

Otras entradas en el cuadro 
Las parejas siguientes recibieron wildcards al cuadro principal:

  / 
  /

Referencias 
 

Deporte en España en 2021
Challenger de Marbella